Tufte ( "tufos"):
 o Tufte IL, um time de futebol da Noruega

Sobrenome 

 Bård Tufte Johansen (* 1969, Skien), comediante, produtor, e escritor norueguês (en)
 Edward (Rolf) Tufte (* 1942, Kansas City), professor emérito de estatística
 Olaf (Karl) Tufte (* 1976, Tønsberg), remadore norueguese (en)

Ver também 
 Tuft, Tufts

Sobrenomes da língua norueguesa
Sobrenomes da língua inglesa
Sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões
Desambiguações de sobrenomes